Ива́н Миха́йлович Гу́бкин () — организатор советской нефтяной геологии. Академик АН СССР (1929), вице-президент АН СССР (1936), председатель Азербайджанского филиала Академии Наук CCCP (1936—1939). Лауреат премии им. В. И. Ленина (1931). Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (1937).

Биография 
Родился в крестьянской семье. Его дед был волжским бурлаком, а отец ежегодно на 7—8 месяцев уходил на рыбный промысел в Астрахань. В семье было 5 детей, из них грамотным стал только Иван.

Образование 

В 1880 году начал обучение в сельской школе, а в августе 1887 года сдал экзамены и поступил за счёт земства в Киржачскую учительскую семинарию, которую окончил в 1890 году без диплома: был выпущен со справкой о том, что прослушал семинарский курс из-за эпиграммы на одного из учеников. Получил место учителя в дальнем селе Жайское, откуда в 1892 году был переведён в село Карачарово.

В августе 1895 года отправился в Санкт-Петербург для продолжения образования. Поступил «своекоштным» (то есть без стипендии) в Учительский институт. Подрабатывал (ежедневно по 3—4 часа) в Петербургском архиве и работал в Комитете грамотности при Императорском Вольном экономическом обществе. Окончил институт в мае 1898 года.

С 1903 по 1910 год учился в Горном институте в Санкт-Петербурге, который окончил с отличием в возрасте 40 лет. Его имя как отличника было занесено на мраморную доску института.

Студентом Горного института на практике:
 в 1908 году проводил геологическую съёмку в майкопском нефтеносном районе.
 в 1909 году по поручению Геологического комитета (Геолком) продолжил геологическое исследование майкопских нефтяных месторождений, а затем работал в Кубанском нефтеносном районе, Анапско-Темрюкском районе и на Таманском полуострове. Исследования в этих районах проводил до 1912 года.

Научная работа 
В 1913 году избран адъюнкт-геологом Геологического комитета. В 1913—1917 годах исследовал Апшеронский полуостров Азербайджана. Его геологические маршруты проходили по Сумгаитскому, Учтапинскому, Коунскому, Перекишкюльскому, Аджикабульскому районам и Кабристанскиим пастбищам). Изучал грязевые вулканы Азербайджана и нефтяные месторождения Северного Кавказа.

Как сотрудник Геолкома, в 1917 — марте 1918 года был в командировке в США по заданию Министерства торговли и промышленности Временного правительства для изучения месторождений и нефтяной промышленности. Отчёта о командировке не предоставил.

12 января 1929 года избран академиком АН СССР по Отделению физико-математических наук, «науки технические». На это время у него было 36 печатных работ и отчётов. Этот набор «красных академиков» проходил под контролем «Комиссии для связи и наблюдения за работой Академии наук», по советизации науки и сопровождался репрессиями. Его избранию в АН СССР способствовала секретная «Директива ЦК ВКП(б) ЦК Союзных Республик, крайкомам и обкомам партии о негласном вмешательстве в кампанию по выборам в АН СССР» (1928).

Преподавательская работа 
После учительской семинарии, с 1890 года пять лет, по договору с Земством, проработал сельским учителем в сёлах Жайском и Карачарове Муромского уезда.

После окончания учительского института, с мая 1898 года ещё пять лет преподавал в городских училищах Санкт-Петербурга.

С 1920 профессор, с 1922 ректор Московской горной академии.

С 1930 ректор, заведующий кафедрой геологии и нефтяных месторождений Московского нефтяного института.

Учение о нефти 
В 1921 году в Петрограде Казимир Калицкий опубликовал первый отечественный вузовский учебник «Геология нефти».

В 1932 году по материалам лекций Губкина издан учебник «Учение о нефти», как он писал — «излагающий главнейшие вопросы нефтеведения». А. И. Косыгин написал в нём раздел «Основные приёмы разведки нефтяных месторождений», а геофизик А. И. Заборовский написал главу «Элементы геофизических методов разведки».

Второе, переработанное и дополненное издание было сдано в набор 11 апреля 1937 года. А. С. Великовский написал раздел по некоторым зарубежным месторождениям, а Н. Ф. Седых — по переработке нефти.

Выступал за биогенное нефтеобразование. Он резюмировал:«Мы полагаем, что нефтеобразование, начавшись с разложения жиров в биогенном иле до его погребения, продолжалось и после его погребения при активном содействии анаэробных бактерий во весь период диагенетического изменения породы». Учение и теория нефтеобразования И. М. Губкина остались неизвестными за пределами СССР, так как его учебник не переводился, и на него не ссылались.

Организационная деятельность 
В течение 5 лет (1919—1924) руководил сланцевой промышленностью в качестве председателя Главного сланцевого комитета (Главсланец), а потом директора правления сланцевой промышленности.

С 1920 года возглавлял Особую комиссию по изучению Курской магнитной аномалии, а затем Наблюдательный совет по Курской магнитной аномалии при Совете труда и обороны.

В 1921—1929 годах был членом Госплана СССР.

В 1929 году был избран в члены АН СССР (среди 10 новых академиков-коммунистов).

В 1930 году реформировал АН СССР и стал председателем Совета по изучению производительных сил (СОПС) АН СССР, ликвидировав «Комиссию по изучению производительных сил» (КЕПС 1915—1929), в отчёте писал:Необходимость более полного научного и научно-технического вооружения при атаке на позиции окончательно недобитого капиталистического строя заставила наше правительство и партию привлечь многочисленные научно-исследовательские учреждения страны к подведению научно-технического базиса под революционную работу преобразования страны на новых социалистических началах. Старая Академия Наук оказалась застигнутой врасплох.

C 1931 года стал начальником Главного геологического управления НКТП, которое стало называться Главное геолого-разведочное объединение (Союзгеологоразведка).

В 1934 организовал Институт горючих ископаемых АН СССР и был его директором до 1939 года.

В 1936 году в различных организациях СССР прошли празднования «юбилея» Губкина, причём, праздновали не только 65-летие со дня рождения, но и «40 лет научной деятельности» (при том, что он окончил Горный институт 26 лет назад).

29 декабря 1936 года одновременно с избранием нового президента АН СССР (после кончины Александра Карпинского) прошло увеличение президиума на две вакансии вице-президентов (создано Отделение технических наук АН СССР). На посты вице-президентов сессией АН СССР были избраны академики Губкин и Эргард Брицке.

В ноябре 1937 года выдвинут и избран (12 декабря) в депутаты Верховного Совета СССР по Бакинско-Кировскому избирательному округу.

Скончался 21 апреля 1939 года в Москве на 68 году жизни. 23 апреля похоронен на Новодевичьем кладбище.

Членство в организациях 
 1921 — Российская коммунистическая партия (большевиков)
 19?? — Американская ассоциация нефтяных геологов

Семья 
Первая жена — Калиновская, Нина Павловна, дочь священника из Кубани (в 1918 г. забитого красноармейцами в г. Ставрополе за то, что имел «внуков-офицеров»), познакомился в 1897 году в Санкт-Петербурге.
 Сын — Сергей (1898—1955) — советский учёный в области металловедения, академик АН БССР, в молодости служил в белой армии, до 1921 года — эмигрант.
 Дочь — Галина (1910—19??) — лётчик.

Вторая жена — Боярская, Варвара Ивановна (1895—19??) — из Ялты, познакомился в 1914 году в Петрограде.

Награды 
 1931 — Ленинская премия — за научные труды по нефтяной геологии.
 1937 — присвоено звание Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 1937 — Орден Ленина — «за работы в области нефтяной промышленности в связи с выполнением ею первой пятилетки». Знак № 36.
 1939 — Орден Трудового Красного Знамени — за внимательное и заботливое отношение к подготовке кадров.

Адреса 

Адреса, связанные с Губкиным:

Москва:
 Большая Калужская улица, дом 14.
 1927—1939 — Москва, Малый Гнездниковский переулок (по другой нумерации — Леонтьевский переулок дом № 25/10, стр. 2. кв. 14). На доме № 10, где он жил, установлена мемориальная доска.

Память 

В честь И. М. Губкина были названы:
 города Губкин в Белгородской области и Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа.
 аэропорт в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа.
 проспекты в городах: Старый Оскол, Омск, Новый Уренгой, и улицы городов: Москва, Салехард, Уфа, Ишимбай, Салават, Похвистнево, Муравленко, Муром, Никополь, Башмаково, Рыбинск, Губкинский, посёлок Искателей, Волгоград, Белгород, Октябрьский, Екатеринбург, Сургут, Казань, Краснодар, Пермь, Мегион, Киржач, Ухта.
 Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина.
 Премия имени И. М. Губкина
 Научно-техническое общество нефтяной и газовой промышленности.
 «Иван Губкин» — научно-исследовательское судно 3D сейсморазведки Совкомфлота.
Памятники И. М. Губкину установлены в городах:
 Москва (у РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина)
 Октябрьский на ул. Девонская.
 Мемориальная доска на стене здания Ухтинского государственного технического университета.
 Оренбург (филиал РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина).
 28 октября 2021 года в обращение вышла почтовая марка, посвящённая 150-летию со дня рождения организатора нефтяной геологии и нефтегазовой промышленности Губкина Ивана Михайловича, а также вышли конверты первого дня и изготовлен штемпель специального гашения для Москвы.

Критика 

Миф о гениальности И. М. Губкина, его «классических трудах», об открытых им целых нефтегазоносных провинциях был создан в конце 1940-х — начале 1950-х годов его последователями на волне погромов в науке после известной сессии ВАСХНИЛ (1948). И. М. Губкин начал гонения на науку и учёных раньше Т. Д. Лысенко.

Геолог В. В. Белоусов (1907—1990) вспоминал об угрозах и интригах И. М. Губкина в «страшные тридцатые годы»:
«Иван Михайлович Губкин был грозой для геологов, особенно тех, кто занимался нефтью. Он постоянно искал вокруг себя вредителей, выступал с пугающими обвинительными речами и, если кого-либо он считал не таким, как нужно, автор этих идей да и его ближайшие коллеги попадали в опалу, и их карьере мог прийти конец. Могло быть и хуже».

В передовой статье журнала «Советская геология» (редактор И. М. Губкин) о Всесоюзном совещании геологов-разведчиков, прошедшем в апреле 1938 года, было написано:

«В своём выступлении на этом совещании тов. Каганович с исключительной силой вскрыл все недостатки геологической службы, последствия вредительства, врагов народа — троцкистско-бухаринских шпионов и диверсантов, и наметил конкретные пути ликвидации последствий этого вредительства и задачи советских геологов на ряд лет вперёд».

В публикациях И. М. Губкина часто звучала риторика, которая повлияла на судьбы учёных. Например, в статье «За осуществление третьей сталинской пятилетки» в Известиях АН СССР он писал:

«Троцкистско-бухаринские мерзавцы пытались подорвать советскую науку, пытались поставить барьер между наукой и конкретными задачами социалистического строительства и кое в чём успели основательно напакостить. Железная рука пролетарского правосудия уничтожила этих фашистских агентов».

Его статьи в газетах повлияли на судьбы учёных:
 Губкин И. М. Сорвать строительство нефтяной промышленности вредителям не удалось // Известия. 1930. № 324. 25 ноября.
 Губкин И. М. О так называемом академике Лузине // Правда. 1936. 15 июля. С. 4.
 Комаров В. Л., Кржижановский Г. М. Губкин И. М. и др. Шайке фашистских бандитов не должно быть пощады // Известия. 1938. 12 марта. С. 2.

В 1940 году его деятельность была подытожена так:
«Иван Михайлович неизменно воспитывал и пробуждал в своих учениках чувства великой любви и преданности к нашей великой родине и к вождю народов — товарищу Сталину. Все свои силы и жизнь отдал он на борьбу за дело построения социализма, на борьбу за великое дело Ленина — Сталина и в этой борьбе и работе он преждевременно сгорел. Славные большевистские дела и яркая жизнь большевика, учёного академика Ивана Михайловича Губкина будут служить примером для всех нас, его учеников и товарищей по работе, как надо жить, работать и бороться за великое дело Ленина — Сталина, за коммунизм».

Учёные, наиболее пострадавшие от деятельности И. М. Губкина:
 Калицкий, Казимир Петрович (1873—1941) — руководил нефтяной секции Геолкома (1920—1925), посмертно его теория происхождения нефти была объявлена «реакционным лжеучением» с которым боролся И. М. Губкин.
 Архангельский, Андрей Дмитриевич (1879—1940) — прекратил начатые им новые направления в нефтяной геологии (1931).
 Стрижов, Иван Николаевич (1872—1953) — с начала 1920-х годов расходился во взглядах. В 1929—1939 годах арест и ссылка — Дело Промпартии.
 Пальчинский, Пётр Иоакимович (1875—1929) — близкий знакомый и коллега И. М. Губкина, поэтому он особенно подробно критиковал его после ареста как «врага народа»
 Лузин, Николай Николаевич (1883—1950) — Дело Лузина.
 Мушкетов, Дмитрий Иванович (1882—1938) — развал Геологического комитета в 1929 году (Дело Геолкома), отстранение от руководства советскими делегациями на 16-й и 17-й сессиях Международных геологических конгрессов (1933, 1937).
 Мирчинк, Георгий Фёдорович (1889—1942) — отстранён от руководства Комиссией по изучению четвертичного периода при АН СССР, которую возглавил И. М. Губкин. 23 июня 1941 года был арестован по обвинению «в участии в антисоветской монархической организации», скончался 10 апреля 1942 года в больнице Саратовской тюрьмы. Реабилитирован в 1947 году.
 Серебровский, Александр Павлович (1884—1938) — критиковал методы «хищнической разработки месторождений» и «плана любой ценой», которые проводил И. М. Губкин. Выступал за рациональную разработку скважин. Был арестован и погиб 10 февраля 1938 года.

В литературе открытие и обоснование органической теории происхождения нефти (нефтеобразование) часто связывается с именем И. М. Губкина. В действительности же есть веские основания считать провозвестником этой теории академика В. И. Вернадского.

Геолог и историк науки С. И. Романовский в 1999 году резюмировал:Работал в области нефтяной геологии, обладая исключительным «чутьём» на новые нефтяные залежи. Много сделал для жёсткой централизации управления геологоразведочными работами. Его стараниями в 1929 году ликвидирован Геологический комитет. С 1929 года проводил отчётливо фракционную политику в АН СССР, руководя работой «большевистской фракции».

Примечания

Литература 
 
  
 
 Галкин А. И. Деятельность И. М. Губкина на руководящих постах в промышленности и геологоразведке (штрихи к портрету) // История геологических исследований на Европейском Северо-Западе / отв. ред. В. И. Робонен. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 1991. С. 158—165.
 Галкин А. И. Вклад И. М. Губкина в изучение Майкопского нефтеносного района: страницы истории // Институт истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН: Годичная научная конференция, 2003. М.: Диполь-Т, 2003. С. 469—471.
 
 
 
 Буксина О. В. «Мой жизненный закат прекрасен» / Письма академика И. М. Губкина к Варваре Боярской. — Тюмень: Сити-пресс, 2012. — 192 с.
 Яншина Ф. Т. Губкин или Вернадский? // Вестник РАН. 1997. Т. 67. № 4. С. 331—334.
 Шаталов Н. Н. Выдающийся геолог-нефтяник и тектонист академик Иван Михайлович Губкин // Тектоніка і стратиграфія. 2016. Вип. 43. С. 133—136.

Ссылки 

 
 И. М. Губкин — Архив Российской академии наук
 Библиография и литература о И. М. Губкине в информационной системе «История геологии и горного дела» РАН.
 
 Кривошеина Г. Г. о И. М. Губкине на сайте РАН.
 Биография на сайте biografija.ru
 145 лет назад родился Иван Михайлович Губкин на сайте Роснедра, 21 сентября 2016.

Вице-президенты РАН
Геологи СССР
Преподаватели Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина
Ректоры вузов России
Члены КПСС
Лауреаты премии имени В. И. Ленина
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Учёные:Горное дело
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Преподаватели Московской горной академии
Губкинский